|-
|(43251)||2000 CX4|| align=right|13,4|| align=right|3,156|| align=right|0,115|| align=right|11,35|| align=right|5,607||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43252)||2000 CB10|| align=right|13,9|| align=right|3,187|| align=right|0,168|| align=right|2,01|| align=right|5,689||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43253)||2000 CY18|| align=right|15,8|| align=right|2,626|| align=right|0,007|| align=right|2,56|| align=right|4,255||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43254)||2000 CE35|| align=right|15,3|| align=right|2,631|| align=right|0,046|| align=right|2,72|| align=right|4,268||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43255)||2000 CT62|| align=right|14,7|| align=right|2,340|| align=right|0,168|| align=right|6,46|| align=right|3,580||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43256)||2000 CF82|| align=right|14,6|| align=right|2,930|| align=right|0,041|| align=right|1,86|| align=right|5,015||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43257)||2000 CO87|| align=right|15,2|| align=right|2,343|| align=right|0,071|| align=right|6,51|| align=right|3,587||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43258)||2000 CH91|| align=right|14,0|| align=right|2,741|| align=right|0,049|| align=right|5,69|| align=right|4,538||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43259)||2000 CK104|| align=right|12,7|| align=right|2,582|| align=right|0,171|| align=right|10,76|| align=right|4,148||MBA||8. februar 2000||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(43260)||2000 CV116|| align=right|13,1|| align=right|3,165|| align=right|0,089|| align=right|10,46|| align=right|5,629||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43261)||2000 DF3|| align=right|14,2|| align=right|2,335|| align=right|0,185|| align=right|10,10|| align=right|3,568||MBA||27. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43262)||2000 DL4|| align=right|13,5|| align=right|3,170|| align=right|0,098|| align=right|6,39|| align=right|5,644||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43263)||2000 DM19|| align=right|14,6|| align=right|2,843|| align=right|0,078|| align=right|1,05|| align=right|4,792||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43264)||2000 DZ52|| align=right|16,0|| align=right|2,544|| align=right|0,258|| align=right|4,19|| align=right|4,056||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43265)||2000 DX54|| align=right|16,6|| align=right|2,196|| align=right|0,094|| align=right|2,66|| align=right|3,253||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43266)||2000 DZ83|| align=right|14,3|| align=right|3,073|| align=right|0,087|| align=right|2,95|| align=right|5,386||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43267)||2000 DL84|| align=right|13,6|| align=right|3,150|| align=right|0,169|| align=right|6,60|| align=right|5,589||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43268)||2000 DP93|| align=right|15,4|| align=right|2,349|| align=right|0,046|| align=right|5,84|| align=right|3,600||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43269)||2000 DO98|| align=right|13,7|| align=right|2,984|| align=right|0,110|| align=right|11,57|| align=right|5,153||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43270)||2000 ED9|| align=right|14,7|| align=right|2,665|| align=right|0,254|| align=right|12,42|| align=right|4,350||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43271)||2000 EQ13|| align=right|14,6|| align=right|2,748|| align=right|0,086|| align=right|6,46|| align=right|4,556||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43272)||2000 ED34|| align=right|14,6|| align=right|2,368|| align=right|0,115|| align=right|10,86|| align=right|3,642||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43273)||2000 EL41|| align=right|15,8|| align=right|2,248|| align=right|0,062|| align=right|5,03|| align=right|3,370||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43274)||2000 ER56|| align=right|15,2|| align=right|2,428|| align=right|0,130|| align=right|2,47|| align=right|3,783||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43275)||2000 ED95|| align=right|13,0|| align=right|2,584|| align=right|0,170|| align=right|11,87|| align=right|4,154||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43276)||2000 EE95|| align=right|14,4|| align=right|2,291|| align=right|0,142|| align=right|6,98|| align=right|3,467||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43277)||2000 EZ96|| align=right|12,3|| align=right|3,169|| align=right|0,119|| align=right|13,99|| align=right|5,640||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43278)||2000 ES109|| align=right|13,2|| align=right|2,629|| align=right|0,250|| align=right|20,32|| align=right|4,263||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(43279)||2000 EY112|| align=right|14,5|| align=right|2,909|| align=right|0,012|| align=right|2,95|| align=right|4,960||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43280)||2000 EY131|| align=right|16,6|| align=right|2,330|| align=right|0,069|| align=right|4,87|| align=right|3,556||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43281)||2000 EL137|| align=right|14,8|| align=right|2,294|| align=right|0,108|| align=right|8,28|| align=right|3,473||MBA||7. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43282)||2000 EB140|| align=right|15,8|| align=right|2,240|| align=right|0,124|| align=right|5,57|| align=right|3,351||MBA||14. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(43283)||2000 EC143|| align=right|14,5|| align=right|2,693|| align=right|0,268|| align=right|13,59|| align=right|4,419||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(43284)||2000 ED151|| align=right|14,7|| align=right|2,297|| align=right|0,136|| align=right|9,07|| align=right|3,481||MBA||5. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(43285)||2000 ED156|| align=right|15,3|| align=right|2,416|| align=right|0,098|| align=right|5,58|| align=right|3,754||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43286)||2000 EA158|| align=right|13,6|| align=right|2,618|| align=right|0,156|| align=right|6,46|| align=right|4,236||MBA||12. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43287)||2000 FJ3|| align=right|13,8|| align=right|2,575|| align=right|0,137|| align=right|14,63|| align=right|4,132||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43288)||2000 FB16|| align=right|14,6|| align=right|2,276|| align=right|0,140|| align=right|6,24|| align=right|3,433||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43289)||2000 FE44|| align=right|14,1|| align=right|2,647|| align=right|0,194|| align=right|15,08|| align=right|4,305||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43290)||2000 FV48|| align=right|13,9|| align=right|3,210|| align=right|0,155|| align=right|10,04|| align=right|5,751||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43291)||2000 FY48|| align=right|13,4|| align=right|3,100|| align=right|0,075|| align=right|8,06|| align=right|5,456||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43292)||2000 FP49|| align=right|13,5|| align=right|2,744|| align=right|0,131|| align=right|7,42|| align=right|4,546||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43293)||2000 GU1|| align=right|13,7|| align=right|3,169|| align=right|0,069|| align=right|5,97|| align=right|5,640||MBA||1. april 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(43294)||2000 GY4|| align=right|13,9|| align=right|2,545|| align=right|0,191|| align=right|15,99|| align=right|4,059||MBA||2. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43295)||2000 GZ35|| align=right|15,3|| align=right|2,254|| align=right|0,195|| align=right|6,96|| align=right|3,382||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43296)||2000 GM53|| align=right|15,5|| align=right|2,429|| align=right|0,210|| align=right|7,02|| align=right|3,784||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43297)||2000 GB64|| align=right|16,5|| align=right|2,314|| align=right|0,092|| align=right|5,21|| align=right|3,519||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43298)||2000 GL67|| align=right|14,4|| align=right|2,812|| align=right|0,139|| align=right|8,41|| align=right|4,716||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43299)||2000 GD73|| align=right|16,3|| align=right|2,521|| align=right|0,174|| align=right|1,02|| align=right|4,002||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43300)||2000 GZ87|| align=right|14,8|| align=right|2,349|| align=right|0,059|| align=right|7,30|| align=right|3,601||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43301)||2000 GL108|| align=right|15,0|| align=right|2,364|| align=right|0,137|| align=right|7,04|| align=right|3,633||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43302)||2000 GE114|| align=right|14,5|| align=right|2,398|| align=right|0,119|| align=right|5,22|| align=right|3,712||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43303)||2000 GO133|| align=right|14,4|| align=right|2,890|| align=right|0,033|| align=right|12,03|| align=right|4,912||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43304)||2000 GZ133|| align=right|13,8|| align=right|2,562|| align=right|0,166|| align=right|13,14|| align=right|4,101||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43305)||2000 GH142|| align=right|13,7|| align=right|2,527|| align=right|0,240|| align=right|14,24|| align=right|4,017||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43306)||2000 GW157|| align=right|13,7|| align=right|2,361|| align=right|0,146|| align=right|5,14|| align=right|3,627||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43307)||2000 HU21|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,189|| align=right|1,72|| align=right|3,698||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43308)||2000 HY26|| align=right|15,5|| align=right|2,304|| align=right|0,084|| align=right|6,87|| align=right|3,496||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43309)||2000 HH34|| align=right|15,7|| align=right|2,175|| align=right|0,047|| align=right|2,45|| align=right|3,206||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43310)||2000 HN37|| align=right|14,9|| align=right|2,390|| align=right|0,130|| align=right|12,52|| align=right|3,695||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43311)||2000 HH55|| align=right|14,8|| align=right|2,335|| align=right|0,129|| align=right|5,85|| align=right|3,567||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43312)||2000 HB68|| align=right|15,9|| align=right|2,184|| align=right|0,044|| align=right|4,86|| align=right|3,227||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43313)||2000 JW|| align=right|15,0|| align=right|2,380|| align=right|0,223|| align=right|9,91|| align=right|3,672||MBA||1. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43314)||2000 JC12|| align=right|14,4|| align=right|2,571|| align=right|0,185|| align=right|10,40|| align=right|4,122||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43315)||2000 JB18|| align=right|15,1|| align=right|2,402|| align=right|0,140|| align=right|3,11|| align=right|3,722||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43316)||2000 JV19|| align=right|15,0|| align=right|2,358|| align=right|0,097|| align=right|5,73|| align=right|3,621||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43317)||2000 JY21|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,106|| align=right|1,98|| align=right|3,691||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43318)||2000 JO37|| align=right|14,1|| align=right|2,568|| align=right|0,101|| align=right|6,07|| align=right|4,115||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43319)||2000 JA38|| align=right|14,3|| align=right|2,423|| align=right|0,127|| align=right|15,39|| align=right|3,771||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43320)||2000 JG44|| align=right|16,1|| align=right|2,473|| align=right|0,113|| align=right|2,15|| align=right|3,889||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43321)||2000 JR52|| align=right|14,7|| align=right|2,555|| align=right|0,313|| align=right|5,48|| align=right|4,084||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43322)||2000 JQ69|| align=right|14,1|| align=right|2,550|| align=right|0,151|| align=right|15,00|| align=right|4,071||MBA||2. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43323)||2000 JY72|| align=right|15,2|| align=right|2,302|| align=right|0,109|| align=right|7,52|| align=right|3,491||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43324)||2000 KQ15|| align=right|13,8|| align=right|2,718|| align=right|0,196|| align=right|13,11|| align=right|4,479||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43325)||2000 KY50|| align=right|13,6|| align=right|2,719|| align=right|0,197|| align=right|9,41|| align=right|4,482||MBA||29. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43326)||2000 KH73|| align=right|15,5|| align=right|2,171|| align=right|0,110|| align=right|3,18|| align=right|3,197||MBA||28. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43327)||2000 LH3|| align=right|14,0|| align=right|2,763|| align=right|0,161|| align=right|9,06|| align=right|4,593||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43328)||2000 OU15|| align=right|14,9|| align=right|2,358|| align=right|0,239|| align=right|6,53|| align=right|3,620||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43329)||2000 OU25|| align=right|15,8|| align=right|2,271|| align=right|0,159|| align=right|2,97|| align=right|3,422||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43330)||2000 OQ30|| align=right|15,1|| align=right|2,319|| align=right|0,146|| align=right|6,78|| align=right|3,531||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43331)||2000 PS6|| align=right|15,2|| align=right|1,919|| align=right|0,077|| align=right|24,54|| align=right|2,657||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43332)||2000 QG6|| align=right|14,4|| align=right|2,440|| align=right|0,209|| align=right|12,80|| align=right|3,812||MBA||24. avgust 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(43333)||2000 QY64|| align=right|14,0|| align=right|2,285|| align=right|0,230|| align=right|6,90|| align=right|3,453||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43334)||2000 QM117|| align=right|15,5|| align=right|1,916|| align=right|0,073|| align=right|17,82|| align=right|2,653||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43335)||2000 QX127|| align=right|14,3|| align=right|2,426|| align=right|0,202|| align=right|2,32|| align=right|3,779||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43336)||2000 QT148|| align=right|14,6|| align=right|2,587|| align=right|0,134|| align=right|10,64|| align=right|4,160||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43337)||2000 RG9|| align=right|14,3|| align=right|2,267|| align=right|0,159|| align=right|8,56|| align=right|3,412||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43338)||2000 RA10|| align=right|14,3|| align=right|2,585|| align=right|0,201|| align=right|4,25|| align=right|4,155||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43339)||2000 RM10|| align=right|14,8|| align=right|2,202|| align=right|0,143|| align=right|4,26|| align=right|3,268||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43340)||2000 RX46|| align=right|14,7|| align=right|2,781|| align=right|0,108|| align=right|5,47|| align=right|4,637||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43341)||2000 RK62|| align=right|13,0|| align=right|2,568|| align=right|0,099|| align=right|15,97|| align=right|4,114||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43342)||2000 RO67|| align=right|12,4|| align=right|3,124|| align=right|0,053|| align=right|22,41|| align=right|5,522||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43343)||2000 RY81|| align=right|13,0|| align=right|3,104|| align=right|0,240|| align=right|15,10|| align=right|5,467||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43344)||2000 RR85|| align=right|15,5|| align=right|2,393|| align=right|0,074|| align=right|5,73|| align=right|3,701||MBA||2. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43345)||2000 RB88|| align=right|14,0|| align=right|2,633|| align=right|0,173|| align=right|13,72|| align=right|4,271||MBA||2. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(43346)||2000 RT103|| align=right|14,1|| align=right|2,392|| align=right|0,190|| align=right|8,50|| align=right|3,698||MBA||6. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43347)||2000 SM52|| align=right|13,8|| align=right|2,587|| align=right|0,199|| align=right|11,01|| align=right|4,159||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43348)||2000 SK108|| align=right|16,1|| align=right|2,384|| align=right|0,186|| align=right|1,81|| align=right|3,680||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43349)||2000 SK160|| align=right|14,3|| align=right|2,332|| align=right|0,257|| align=right|6,00|| align=right|3,560||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43350)||2000 SG161|| align=right|15,3|| align=right|2,293|| align=right|0,173|| align=right|6,14|| align=right|3,471||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43351)||2000 SX169|| align=right|15,2|| align=right|2,181|| align=right|0,093|| align=right|5,00|| align=right|3,220||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43352)||2000 SH265|| align=right|15,6|| align=right|2,433|| align=right|0,143|| align=right|3,54|| align=right|3,795||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43353)||2000 SJ275|| align=right|14,1|| align=right|2,448|| align=right|0,144|| align=right|13,65|| align=right|3,830||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43354)||2000 SZ278|| align=right|12,0|| align=right|3,153|| align=right|0,096|| align=right|22,58|| align=right|5,598||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43355)||2000 SY293|| align=right|15,0|| align=right|2,290|| align=right|0,181|| align=right|24,12|| align=right|3,465||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43356)||2000 TJ29|| align=right|13,9|| align=right|2,593|| align=right|0,304|| align=right|22,38|| align=right|4,175||MBA||3. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43357)||2000 UM19|| align=right|15,9|| align=right|1,924|| align=right|0,054|| align=right|20,68|| align=right|2,669||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43358)||2000 UQ32|| align=right|14,9|| align=right|2,931|| align=right|0,069|| align=right|3,31|| align=right|5,017||MBA||29. oktober 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43359)||2000 UF41|| align=right|15,0|| align=right|2,175|| align=right|0,087|| align=right|1,86|| align=right|3,207||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43360)||2000 UU49|| align=right|14,9|| align=right|2,254|| align=right|0,127|| align=right|5,34|| align=right|3,382||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43361)||2000 UA50|| align=right|15,2|| align=right|2,259|| align=right|0,102|| align=right|3,98|| align=right|3,395||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43362)||2000 VK2|| align=right|15,0|| align=right|2,177|| align=right|0,163|| align=right|3,81|| align=right|3,212||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43363)||2000 VG35|| align=right|14,7|| align=right|2,372|| align=right|0,143|| align=right|10,18|| align=right|3,653||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43364)||2000 VZ35|| align=right|15,0|| align=right|2,227|| align=right|0,171|| align=right|4,50|| align=right|3,322||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43365)||2000 VA36|| align=right|15,5|| align=right|2,239|| align=right|0,118|| align=right|6,71|| align=right|3,350||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43366)||2000 VZ37|| align=right|15,0|| align=right|2,444|| align=right|0,135|| align=right|4,19|| align=right|3,819||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43367)||2000 VL47|| align=right|13,4|| align=right|2,565|| align=right|0,115|| align=right|15,62|| align=right|4,108||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43368)||2000 VZ62|| align=right|13,9|| align=right|2,288|| align=right|0,193|| align=right|26,20|| align=right|3,460||MBA||14. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43369)||2000 WP3|| align=right|15,2|| align=right|1,922|| align=right|0,150|| align=right|27,77|| align=right|2,665||MBA||17. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43370)||2000 WD5|| align=right|14,7|| align=right|2,559|| align=right|0,125|| align=right|7,01|| align=right|4,092||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43371)||2000 WJ8|| align=right|15,6|| align=right|2,176|| align=right|0,182|| align=right|4,31|| align=right|3,209||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43372)||2000 WO15|| align=right|13,9|| align=right|2,354|| align=right|0,194|| align=right|24,61|| align=right|3,611||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43373)||2000 WC17|| align=right|15,1|| align=right|2,467|| align=right|0,109|| align=right|4,11|| align=right|3,875||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43374)||2000 WT33|| align=right|15,7|| align=right|2,252|| align=right|0,076|| align=right|5,97|| align=right|3,378||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43375)||2000 WE36|| align=right|15,1|| align=right|2,239|| align=right|0,159|| align=right|9,01|| align=right|3,350||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43376)||2000 WV36|| align=right|14,8|| align=right|2,430|| align=right|0,138|| align=right|5,18|| align=right|3,787||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43377)||2000 WF41|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,138|| align=right|8,68|| align=right|3,782||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43378)||2000 WM43|| align=right|15,4|| align=right|2,255|| align=right|0,139|| align=right|5,84|| align=right|3,385||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43379)||2000 WN43|| align=right|15,4|| align=right|2,330|| align=right|0,138|| align=right|4,31|| align=right|3,556||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43380)||2000 WJ44|| align=right|15,9|| align=right|2,355|| align=right|0,036|| align=right|3,85|| align=right|3,614||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43381)||2000 WQ47|| align=right|15,7|| align=right|2,288|| align=right|0,113|| align=right|3,72|| align=right|3,460||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43382)||2000 WJ49|| align=right|13,2|| align=right|3,084|| align=right|0,237|| align=right|10,73|| align=right|5,415||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43383)||2000 WQ52|| align=right|15,9|| align=right|2,545|| align=right|0,185|| align=right|5,57|| align=right|4,060||MBA||27. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43384)||2000 WP54|| align=right|14,9|| align=right|2,282|| align=right|0,121|| align=right|6,40|| align=right|3,447||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43385)||2000 WQ54|| align=right|14,7|| align=right|2,320|| align=right|0,087|| align=right|7,38|| align=right|3,534||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43386)||2000 WJ57|| align=right|15,9|| align=right|2,391|| align=right|0,173|| align=right|2,47|| align=right|3,696||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43387)||2000 WF58|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,158|| align=right|4,17|| align=right|3,485||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43388)||2000 WA61|| align=right|15,2|| align=right|2,306|| align=right|0,048|| align=right|7,28|| align=right|3,501||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43389)||2000 WP61|| align=right|14,8|| align=right|2,314|| align=right|0,104|| align=right|7,97|| align=right|3,518||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43390)||2000 WF62|| align=right|11,9|| align=right|3,375|| align=right|0,090|| align=right|20,30|| align=right|6,200||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43391)||2000 WT62|| align=right|13,5|| align=right|2,462|| align=right|0,177|| align=right|14,90|| align=right|3,862||MBA||28. november 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(43392)||2000 WF86|| align=right|15,9|| align=right|2,411|| align=right|0,134|| align=right|2,08|| align=right|3,744||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43393)||2000 WL86|| align=right|15,4|| align=right|2,259|| align=right|0,049|| align=right|3,89|| align=right|3,394||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43394)||2000 WM87|| align=right|13,2|| align=right|2,693|| align=right|0,143|| align=right|12,11|| align=right|4,419||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43395)||2000 WE88|| align=right|14,3|| align=right|2,661|| align=right|0,117|| align=right|16,19|| align=right|4,339||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43396)||2000 WN89|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,118|| align=right|0,58|| align=right|3,580||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43397)||2000 WQ91|| align=right|15,9|| align=right|2,457|| align=right|0,165|| align=right|0,34|| align=right|3,851||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43398)||2000 WS93|| align=right|15,0|| align=right|2,476|| align=right|0,157|| align=right|8,18|| align=right|3,895||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43399)||2000 WO95|| align=right|14,8|| align=right|2,538|| align=right|0,199|| align=right|4,13|| align=right|4,043||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43400)||2000 WE97|| align=right|15,2|| align=right|2,300|| align=right|0,064|| align=right|4,96|| align=right|3,487||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43401)||2000 WE116|| align=right|15,5|| align=right|2,434|| align=right|0,079|| align=right|2,72|| align=right|3,798||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43402)||2000 WO117|| align=right|15,4|| align=right|2,402|| align=right|0,065|| align=right|5,67|| align=right|3,723||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43403)||2000 WY122|| align=right|14,8|| align=right|2,429|| align=right|0,200|| align=right|9,11|| align=right|3,785||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43404)||2000 WT126|| align=right|15,5|| align=right|2,478|| align=right|0,129|| align=right|6,21|| align=right|3,900||MBA||16. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43405)||2000 WX129|| align=right|14,5|| align=right|2,409|| align=right|0,063|| align=right|12,96|| align=right|3,738||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43406)||2000 WR135|| align=right|14,0|| align=right|2,529|| align=right|0,133|| align=right|12,83|| align=right|4,021||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43407)||2000 WX135|| align=right|15,4|| align=right|2,320|| align=right|0,105|| align=right|6,07|| align=right|3,534||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43408)||2000 WW137|| align=right|15,4|| align=right|2,390|| align=right|0,127|| align=right|2,42|| align=right|3,694||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43409)||2000 WY147|| align=right|15,2|| align=right|2,424|| align=right|0,090|| align=right|7,67|| align=right|3,774||MBA||28. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43410)||2000 WB148|| align=right|15,6|| align=right|2,529|| align=right|0,077|| align=right|2,72|| align=right|4,021||MBA||28. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43411)||2000 WN153|| align=right|14,3|| align=right|2,543|| align=right|0,085|| align=right|16,02|| align=right|4,055||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43412)||2000 WH158|| align=right|15,2|| align=right|2,384|| align=right|0,090|| align=right|7,25|| align=right|3,680||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43413)||2000 WJ158|| align=right|16,1|| align=right|2,130|| align=right|0,147|| align=right|6,14|| align=right|3,108||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43414)||2000 WS168|| align=right|15,7|| align=right|2,261|| align=right|0,167|| align=right|4,09|| align=right|3,399||MBA||25. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43415)||2000 WW168|| align=right|14,4|| align=right|2,296|| align=right|0,072|| align=right|4,95|| align=right|3,478||MBA||25. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43416)||2000 WA169|| align=right|14,0|| align=right|2,575|| align=right|0,120|| align=right|13,95|| align=right|4,131||MBA||25. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43417)||2000 WE169|| align=right|15,0|| align=right|2,325|| align=right|0,178|| align=right|6,04|| align=right|3,544||MBA||25. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43418)||2000 XP7|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,050|| align=right|8,33|| align=right|3,690||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43419)||2000 XK11|| align=right|14,4|| align=right|2,636|| align=right|0,078|| align=right|22,72|| align=right|4,279||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43420)||2000 XR22|| align=right|14,8|| align=right|2,592|| align=right|0,086|| align=right|6,96|| align=right|4,173||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43421)||2000 XN27|| align=right|14,3|| align=right|2,311|| align=right|0,251|| align=right|22,67|| align=right|3,514||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43422)||2000 XA30|| align=right|16,0|| align=right|2,337|| align=right|0,079|| align=right|7,57|| align=right|3,572||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43423)||2000 XQ41|| align=right|14,1|| align=right|2,716|| align=right|0,061|| align=right|21,62|| align=right|4,476||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43424)||2000 YF5|| align=right|14,8|| align=right|2,335|| align=right|0,174|| align=right|23,47|| align=right|3,569||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43425)||2000 YC6|| align=right|15,3|| align=right|2,276|| align=right|0,056|| align=right|6,47|| align=right|3,433||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43426)||2000 YD6|| align=right|14,2|| align=right|2,283|| align=right|0,120|| align=right|7,17|| align=right|3,449||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43427)||2000 YS12|| align=right|14,0|| align=right|2,735|| align=right|0,276|| align=right|11,27|| align=right|4,522||MBA||23. december 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(43428)||2000 YT17|| align=right|14,9|| align=right|2,283|| align=right|0,136|| align=right|3,92|| align=right|3,449||MBA||28. december 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(43429)||2000 YU19|| align=right|13,6|| align=right|2,649|| align=right|0,213|| align=right|26,90|| align=right|4,311||MBA||22. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(43430)||2000 YA23|| align=right|14,3|| align=right|2,768|| align=right|0,087|| align=right|14,90|| align=right|4,604||MBA||28. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43431)||2000 YZ32|| align=right|15,2|| align=right|2,212|| align=right|0,200|| align=right|7,40|| align=right|3,290||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43432)||2000 YL35|| align=right|15,3|| align=right|2,249|| align=right|0,052|| align=right|5,38|| align=right|3,372||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43433)||2000 YW35|| align=right|15,3|| align=right|2,598|| align=right|0,127|| align=right|2,82|| align=right|4,188||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43434)||2000 YX35|| align=right|15,2|| align=right|2,395|| align=right|0,109|| align=right|2,80|| align=right|3,706||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43435)||2000 YV36|| align=right|14,5|| align=right|2,525|| align=right|0,163|| align=right|2,33|| align=right|4,011||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43436)||2000 YD42|| align=right|12,2|| align=right|5,221|| align=right|0,005|| align=right|8,34|| align=right|11,93||JUT||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43437)||2000 YL47|| align=right|14,9|| align=right|2,572|| align=right|0,078|| align=right|6,00|| align=right|4,124||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43438)||2000 YP49|| align=right|14,5|| align=right|2,638|| align=right|0,069|| align=right|11,81|| align=right|4,284||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43439)||2000 YX54|| align=right|15,4|| align=right|2,578|| align=right|0,109|| align=right|3,07|| align=right|4,138||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43440)||2000 YT60|| align=right|15,7|| align=right|2,376|| align=right|0,090|| align=right|3,76|| align=right|3,661||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43441)||2000 YS61|| align=right|14,9|| align=right|2,748|| align=right|0,104|| align=right|5,82|| align=right|4,555||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43442)||2000 YX62|| align=right|15,5|| align=right|2,537|| align=right|0,188|| align=right|5,05|| align=right|4,040||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43443)||2000 YY62|| align=right|15,4|| align=right|2,248|| align=right|0,085|| align=right|6,54|| align=right|3,370||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43444)||2000 YC72|| align=right|15,5|| align=right|2,250|| align=right|0,089|| align=right|5,12|| align=right|3,375||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43445)||2000 YM74|| align=right|15,7|| align=right|2,376|| align=right|0,066|| align=right|8,57|| align=right|3,662||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43446)||2000 YB75|| align=right|15,1|| align=right|2,350|| align=right|0,058|| align=right|6,03|| align=right|3,602||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43447)||2000 YF76|| align=right|15,5|| align=right|2,302|| align=right|0,063|| align=right|4,91|| align=right|3,492||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43448)||2000 YM79|| align=right|16,0|| align=right|2,397|| align=right|0,134|| align=right|1,48|| align=right|3,710||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43449)||2000 YC83|| align=right|15,7|| align=right|2,382|| align=right|0,148|| align=right|2,67|| align=right|3,675||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43450)||2000 YX91|| align=right|15,5|| align=right|2,395|| align=right|0,068|| align=right|1,82|| align=right|3,705||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43451)||2000 YH96|| align=right|16,1|| align=right|2,344|| align=right|0,061|| align=right|3,78|| align=right|3,588||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43452)||2000 YE99|| align=right|15,0|| align=right|2,586|| align=right|0,074|| align=right|3,72|| align=right|4,159||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43453)||2000 YT100|| align=right|13,9|| align=right|3,217|| align=right|0,110|| align=right|16,92|| align=right|5,769||MBA||31. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(43454)||2000 YD102|| align=right|15,3|| align=right|2,339|| align=right|0,136|| align=right|6,44|| align=right|3,578||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43455)||2000 YG103|| align=right|14,5|| align=right|2,356|| align=right|0,098|| align=right|6,30|| align=right|3,617||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43456)||2000 YG117|| align=right|14,7|| align=right|2,312|| align=right|0,168|| align=right|6,95|| align=right|3,514||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43457)||2000 YF118|| align=right|14,9|| align=right|2,327|| align=right|0,151|| align=right|7,73|| align=right|3,550||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43458)||2000 YF119|| align=right|15,8|| align=right|2,295|| align=right|0,065|| align=right|3,84|| align=right|3,477||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43459)||2000 YB122|| align=right|14,9|| align=right|3,058|| align=right|0,026|| align=right|2,22|| align=right|5,346||MBA||28. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43460)||2000 YM123|| align=right|13,0|| align=right|3,165|| align=right|0,061|| align=right|10,52|| align=right|5,630||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43461)||2000 YL128|| align=right|14,1|| align=right|2,847|| align=right|0,019|| align=right|7,07|| align=right|4,803||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(43462)||2001 AV|| align=right|14,8|| align=right|2,461|| align=right|0,134|| align=right|7,66|| align=right|3,860||MBA||2. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43463)||2001 AN5|| align=right|15,1|| align=right|2,320|| align=right|0,071|| align=right|6,02|| align=right|3,533||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43464)||2001 AA9|| align=right|14,9|| align=right|2,298|| align=right|0,142|| align=right|5,84|| align=right|3,483||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43465)||2001 AV10|| align=right|15,3|| align=right|2,623|| align=right|0,039|| align=right|3,34|| align=right|4,247||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43466)||2001 AV14|| align=right|15,3|| align=right|2,611|| align=right|0,168|| align=right|3,51|| align=right|4,219||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43467)||2001 AD15|| align=right|15,9|| align=right|2,233|| align=right|0,167|| align=right|4,19|| align=right|3,337||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43468)||2001 AU28|| align=right|14,5|| align=right|2,386|| align=right|0,102|| align=right|7,17|| align=right|3,684||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43469)||2001 AP29|| align=right|13,2|| align=right|2,601|| align=right|0,213|| align=right|13,78|| align=right|4,194||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43470)||2001 AN31|| align=right|15,4|| align=right|2,390|| align=right|0,052|| align=right|7,48|| align=right|3,694||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43471)||2001 AH32|| align=right|15,6|| align=right|2,762|| align=right|0,095|| align=right|7,98|| align=right|4,589||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43472)||2001 AH33|| align=right|13,2|| align=right|3,187|| align=right|0,196|| align=right|7,74|| align=right|5,690||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43473)||2001 AY33|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,116|| align=right|7,42|| align=right|3,626||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43474)||2001 AE40|| align=right|15,3|| align=right|2,259|| align=right|0,153|| align=right|6,38|| align=right|3,395||MBA||3. januar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43475)||2001 AY40|| align=right|14,9|| align=right|2,772|| align=right|0,175|| align=right|6,03|| align=right|4,614||MBA||3. januar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43476)||2001 AD42|| align=right|16,3|| align=right|2,220|| align=right|0,170|| align=right|8,37|| align=right|3,308||MBA||3. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(43477)||2001 BX7|| align=right|14,4|| align=right|2,603|| align=right|0,131|| align=right|15,96|| align=right|4,198||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43478)||2001 BH9|| align=right|14,6|| align=right|2,414|| align=right|0,127|| align=right|2,29|| align=right|3,750||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43479)||2001 BG15|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,193|| align=right|7,80|| align=right|3,500||MBA||21. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43480)||2001 BO15|| align=right|14,3|| align=right|3,240|| align=right|0,096|| align=right|1,93|| align=right|5,831||MBA||21. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43481)||2001 BC17|| align=right|14,0|| align=right|2,743|| align=right|0,211|| align=right|8,64|| align=right|4,541||MBA||18. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43482)||2001 BW32|| align=right|15,0|| align=right|2,337|| align=right|0,237|| align=right|5,52|| align=right|3,571||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43483)||2001 BO38|| align=right|13,9|| align=right|2,986|| align=right|0,130|| align=right|11,28|| align=right|5,159||MBA||24. januar 2001||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(43484)||2001 BF43|| align=right|14,8|| align=right|2,399|| align=right|0,102|| align=right|9,38|| align=right|3,715||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43485)||2001 BN43|| align=right|14,6|| align=right|3,149|| align=right|0,219|| align=right|21,73|| align=right|5,587||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43486)||2001 BW56|| align=right|16,0|| align=right|2,718|| align=right|0,072|| align=right|1,68|| align=right|4,480||MBA||19. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43487)||2001 BJ60|| align=right|14,4|| align=right|2,630|| align=right|0,142|| align=right|6,43|| align=right|4,265||MBA||29. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43488)||2001 BC62|| align=right|12,5|| align=right|3,192|| align=right|0,160|| align=right|19,28|| align=right|5,701||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43489)||2001 BB75|| align=right|12,6|| align=right|3,143|| align=right|0,113|| align=right|16,48|| align=right|5,572||MBA||31. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43490)||2001 CL|| align=right|13,3|| align=right|3,095|| align=right|0,018|| align=right|9,28|| align=right|5,444||MBA||2. februar 2001||Višnjan||K. Korlević
|-
|(43491)||2001 CP|| align=right|14,4|| align=right|2,577|| align=right|0,072|| align=right|14,46|| align=right|4,136||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43492)||2001 CV|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,111|| align=right|7,84|| align=right|3,517||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43493)||2001 CV1|| align=right|15,0|| align=right|2,775|| align=right|0,054|| align=right|6,17|| align=right|4,622||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43494)||2001 CJ4|| align=right|14,6|| align=right|2,561|| align=right|0,257|| align=right|6,42|| align=right|4,098||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43495)||2001 CJ7|| align=right|15,0|| align=right|2,360|| align=right|0,224|| align=right|3,39|| align=right|3,624||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43496)||2001 CF16|| align=right|15,8|| align=right|2,280|| align=right|0,139|| align=right|7,22|| align=right|3,443||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43497)||2001 CY17|| align=right|13,1|| align=right|3,186|| align=right|0,128|| align=right|18,74|| align=right|5,687||MBA||2. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43498)||2001 CT19|| align=right|13,5|| align=right|3,153|| align=right|0,168|| align=right|13,92|| align=right|5,599||MBA||2. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43499)||2001 CY19|| align=right|15,7|| align=right|2,400|| align=right|0,197|| align=right|2,17|| align=right|3,717||MBA||3. februar 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(43500)||2001 CP22|| align=right|15,1|| align=right|3,089|| align=right|0,097|| align=right|2,90|| align=right|5,428||MBA||1. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov